Безіменна — річка в Україні, у Старосинявському районі Хмельницької області. Ліва притока Ікви, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 12 км, площа басейну водозбору 46  км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,87  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,10 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на східній стороні від села Ілляшівка (Старокостянтинівський район). Тече переважно на південний схід через Дубова, Бабине, Уласове-Русанівку і впадає і у річку Ікву, ліву притоку Південного Бугу.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Загірне, Івки, Мисюрівка, Теліжинці.

Цікавий факт 
 Неподалік від гирла на південній стороні річку перетинає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Старосинявського району
Річки України без назви